Марк Манлій Капітолін (? — 384 до н. е.) — політичний та військовий діяч ранньої Римської республіки.
 Гней Манлій Капітолін Імперіос, Гней Манлій Капітолін Імперіос (IV ст. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.